Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Yukon”
 HMCS „Yukon” (DDE 263) był niszczycielem typu Mackenzie, z okresu zimnej wojny.
 HMCS „Yukon” miał być okrętem podwodnym typu Canada.

Bibliografia 
 

Yukon